Mu, japán kana
 Mu, pekcsei (koreai) király 600–641
 MU, a Manchester United FC rövidítése
 MU, Mauritius országkódja